Константин Николаевич Гришков (1861 — 1913) — русский военный педагог, генерал-майор, директор Хабаровского кадетского корпуса (1908—1913).

Биография 
В службу вступил в 1879 году после окончания Нижегородского кадетского корпуса. В 1881 году после окончания Константиновского военного училища произведён в  прапорщики и выпущен в Вологодский 18-й пехотный полк. В 1884 году произведён в подпоручики.

В 1887 году переведён в Главное управление военно-учебных заведений с назначением офицером-воспитателем Сибирского кадетского корпуса. В 1888 году произведён в поручики, в 1890 году  в штабс-капитаны, в 1892 году за отличие по службе в капитаны, в 1895 году  за отличие по службе в подполковники.

В  1899 году за отличие по службе произведён в полковники  и назначен первым ротным командиром  Одесского кадетского корпуса. В 1908 году за отличие по службе произведён в генерал-майоры и назначен директором Хабаровского графа Муравьёва-Амурского кадетского корпуса. По воспоминаниям кадет корпуса о генерале Гришкове: Высокого роста, с длинной, развевающейся бородой, он постоянно находился на территории, вникая во все вопросы жизни корпуса. Высокообразованный педагог, хороший организатор и командир, сам в прошлом кадет, он отлично понимал душу воспитанников. Его часто можно было видеть играющим с кадетами старших рот или организующим веселые игры малышей. К.Н. Гришков от природы был одарен могучим басом, голосом редкой красоты — низкой бархатной октавой. Большой любитель церковного пения, он пел с кадетами на клиросе в корпусной церкви и принимал участие в корпусных концертах

Умер 16 февраля 1913 года на рабочем месте от сердечного приступа.

Награды
Был награждён всеми орденами Российской империи вплоть до ордена Святого Владимира 3-й степени высочайше пожалованного ему 30 июля 1911 года.

Примечания

Литература 
 
 
 Хабаровский графа Муравьева-Амурского кадетский корпус, 1888-1978 гг /  П. Н. Гаттенбергер; Сан-Франциско: Глобус, 1978 г. — 291 с.
 Кадетские корпуса Российской империи : в 2 т. / В. А. Гурковский; Фонд содействия кадет. корпусам им. А. Йордана. - : Белый берег, Т. 1. - 2005 г. — 262 с. — ISBN 5-98353-005-4 
 

Педагоги Российской империи
Выпускники Нижегородского кадетского корпуса
Выпускники Константиновского военного училища
Преподаватели Сибирского кадетского корпуса
Преподаватели Одесского кадетского корпуса
Генерал-майоры (Российская империя)